Cuauhtémoc – undicesimo e ultimo sovrano azteco
 Cuauhtémoc – comune messicano nello stato di Colima
 Cuauhtémoc – municipalità messicana nello stato di Chihuahua
 Cuauhtémoc – municipalità messicana nello stato di Zacatecas